W Polsce 
 Lipie Góry – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Lipie Góry – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Lipie Góry – dawna gromada
 Lipie Góry – stacja kolejowa na magistrali węglowej